Ed Budde – ex giocatore di football americano statunitense
 Johann Franz Budde – teologo luterano tedesco
 Karl Budde – teologo, biblista e traduttore tedesco